Duitsland:
Hirschbach (Beieren), een gemeente in de deelstaat Beieren
Oostenrijk:
Hirschbach (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Hirschbach im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk